Chiesa di San Marino a Crema (chiesa demolita)
Chiesa di San Marino a Pavia
Chiesa di San Marino  a San Marino, frazione di Bentivoglio